Micrococcus är ett släkte av insekter. Micrococcus ingår i familjen Micrococcidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Micrococcus